Джерман произлиза от името на античния град Германея и може да се отнася за:

 Джерман, село в България
 Джерман, река в България